Tõrma (Rakvere), een plaats in de Estlandse gemeente Rakvere vald
 Tõrma (Rapla), een plaats in de Estlandse gemeente Rapla